I consigli comunali sciolti per infiltrazione di stampo mafioso dal 1991 (introduzione dell'istituto) sono 268 (dato aggiornato ad aprile 2021).

Sono esclusi dal conteggio i provvedimenti di scioglimento successivamente annullati dal giudice amministrativo, così come i provvedimenti di proroga dello scioglimento o che abbiano disposto lo scioglimento di un medesimo Comune più di una volta nel corso del tempo.

Normativa 
 DL 164/1991, recante Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente e a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Modificava la legge 55/1990, recante Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
 D.lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), ex art. 143, così come modificato dalla legge 94/2009.

Lista

Note 

Per i provvedimenti di scioglimento fare riferimento a Gazzetta ufficiale.it, avuto riguardo ai DPR che dispongono lo scioglimento ex art. 143 TUEL. Per accedere al provvedimento occorre inserire la data della Gazzetta Ufficiale indicata nella tabella.

Adnkronos, 10/12/2014 - Comuni sciolti per mafia: dal 1991 ad oggi sono 188. A tale numero occorre sottrarre i quattro provvedimenti di scioglimento successivamente annullati (relativamente ai Comuni di Cirò, Joppolo, Altavilla Milicia e Giardinello) e aggiungere i cinque provvedimenti di scioglimento successivamente disposti, per un totale di 189 Comuni sciolti alla data del 29/08/2015. Soltanto in un caso (Cirò) il procedimento si è concluso con una sentenza passata in giudicato.
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/995140/il-comune-di-parabita-non-e-mafioso-tar-del-lazio-annulla-scioglimento.html.

Voci correlate 
Scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa 
 Commissario prefettizio

Normativa antimafia
Liste di comuni d'Italia